Flora
 Cipó — uma liana ou trepadeira lenhosa
 Aristolochia barbata  — cipó-de-cobra
 Aristolochia cordigera — cipó-de-coração
 Banisteriopsis caapi — cipó-mariri
 Chiococca alba — cipó-cruzeiro
 Clematis vitalba —  cipó-do-reino
 Cuscuta racemosa — cipó-chumbo
 Davilla rugosa — cipó-caboclo
 Gynostemma pentaphyllum —  cipó-doce
 Mil-homens
 Pyrostegia venusta —  cipó-de-são-joão
 Thunbergia alata'' — cipó-africano

Fauna
 Cobra-cipó
 Cobra-cipó-marrom

Topônimos

 Capão do Cipó —  município do estado do Rio Grande do Sul
 Cipó (Bahia) —   município do estado da Bahia
 Cipó dos Anjos —  distrito do município de Quixadá
 Cipó-Guaçu —  distrito do município de Embu-Guaçu
 Riacho do Cipó —  riacho  do estado da Paraíba
 Rio Cipó —  rio do estado de Minas Gerais

Outros
 Cipó preto —  ritmo musical criado para acompanhar a viola caipira

Ver também 
 Cipó-de-fogo